Volter kan syfta på:

 Volter –  ett svenskt och tyskt efternamn, se Wollter
 Volter (namn) – ett förnamn med namnsdag i Finland